Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no Mato Grosso do Sul durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.

Cronologia 

 14 de março de 2020 - O Estado registra os dois primeiros casos do novo coronavírus na capital, Campo Grande. Se trata de uma mulher de 23 anos que teve contato com um caso positivo do Rio de Janeiro, e um homem de 31 anos que retornou recentemente de Londres, Inglaterra.
 31 de março de 2020 - O Estado registra o primeiro óbito decorrente do novo coronavírus. Se trata de uma moradora de Batayporã. A paciente era uma idosa de 64 anos, portadora de uma doença pulmonar obstrutiva crônica.
 13 de abril de 2020 - A capital, Campo Grande, registra a primeira morte por COVID-19, a terceira do estado (as duas primeiras vítimas eram moradoras de Batayporã). A paciente era uma idosa de 71 anos, portadora de diabetes e problemas cardiácos.

Estatísticas 

Por município

Até 15 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso